Plaats in Indonesië
 Taba Padang (Bindu Riang), een plaats in het bestuurlijke gebied Rejang Lebong in de provincie Bengkulu
 Taba Padang (Seberang Musi), een plaats in het bestuurlijke gebied Kepahiang in de provincie Bengkulu